Un tricycle est un cycle à trois roues, motorisé ou non.

Voir aussi 
 Avion à train tricycle
 Tricycle, album  de Daniel Bélanger (1999).